Termín délka může znamenat:
 délka – fyzikální veličina
 čas – doba trvání
 dostihy nebo vodní sporty – vzdálenost mezi soupeři (o koňskou délku, o délku lodě) 
 zeměpisná délka
 délka (jazykověda)
 část něčeho, co je dlouhé – např. na délku lana